Czarna śmierć
 Czarna śmierć (film 2008)
 Czarna śmierć (film 2010)